

Geografia
 Contea di Tillman – contea dello Stato dell'Oklahoma, negli Stati Uniti d'America

Persone
 Emma Tillman (1892-2007) – supercentenaria statunitense
 Charles Tillman (1981) – ex giocatore di football americano statunitense
 George Tillman Jr. (1969) – regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense
 Henry Tillman (1961) – ex pugile statunitense
 Jerome Tillman (1987) – cestista statunitense
 Joshua Michael Tillman, noto come Father John Misty (1981) – cantautore, chitarrista e batterista statunitense
 Justin Tillman (1996) – cestista statunitense
 Pat Tillman (1976-2004) – giocatore di football americano statunitense
 Timothy Tillman (1999) – calciatore tedesco
 Xavier Tillman (1999) – cestista statunitense